Hot Spring Spa – amerykańska marka wanien jacuzzi firmy Watkins Wellnes z Vista w Kaliforni.

Watkins Wellnes założona w 1977 produkuje wanny typu jacuzzi, produkty do hydroterapii i wellnes pod marką Hot Spring Spa, Hot Spot Spa, Caldera Spa. Firma od 1986 roku jest częścią MASCO Corporation, koncernu z listy Fortune 500, wraz z marką farb Behr i produktami do łazienek Hansgrohe. Marka Hot Spring Spa jest obecna w 94 krajach świata, posiada wiele patentów związanych z oczyszczaniem wody m.in. na filtry Tri-X o powiększonej w stosunku do konwencjonalnych filtrów powierzchni, oraz na system wytwarzający chlor bezpośrednio z soli.

Historia i innowacje 
W 1978 roku pod marką Hot Spring wyprodukowano pierwszą na świecie w pełni izolowaną wannę z hydromasażem, z podwodnym oświetleniem wewnętrznym i filtrami wkładanymi od góry – aktualny standard w branży.

W 1984 roku Hot Spring wprowadził pierwszą na świecie ruchomą automatyczną dyszę do hydroterapii Moto-Massage.

Od 1995 roku marka jest obecna w Polsce.

W 2019 roku wprowadzono FreshWater – Salt System – system wytwarzający chlor z soli.

W 2019 roku pod marką Hot Spring została sprzedana 1,5 milionowa wanna z hydromasażem – światowy rekord w branży.

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 https://www.hotspring.com – oficjalna strona firmy
 https://hotspring.com.pl
 https://fortune.com/ranking/fortune500/masco/
Instalacje sanitarne